Флу () — норвезьке прізвище.

Відомі носії:

 Говард Флу (1970) — норвезький футболіст
 Йостейн Флу (1964) — норвезький футболіст
 Туре Андре Флу (1973) — норвезький футболіст

Норвезькі прізвища